Reichsbahndirektion Magdeburg bezeichnet:

 Eisenbahndirektion Magdeburg, ein ab 1922 als Reichsbahndirektion Magdeburg bezeichneter, von 1879 bis 1931 bestehender Verwaltungsbezirk der Preußischen Staatseisenbahnen und der Deutschen Reichsbahn 
 Reichsbahndirektion Magdeburg (1945), ein von 1945 bis 1990 bestehender Verwaltungsbezirk der Deutschen Reichsbahn